Вилка может означать:
 Вилка — столовый прибор.
 Вилка — пахиметр (толстомер).
 Вилка — часть электрического соединителя со штыревыми контактами.
 Вилка — двойной удар в шахматах.
 Вилка — создание одним ходом двух матовых угроз в рэндзю.
 Велосипедная вилка — часть велосипеда.
 Вилка — фигура в городках.
 Вилка — разделение программного проекта на два независимых.

Вилкой называют ситуацию, когда по результатам измерений искомая величина находится в некоторых пределах. В частности:
 Вилка — в фотографии автоматическая серия из трёх и более фотографий одного сюжета, сделанных с различными экспозициями (экспозиционная вилка), или, реже, с изменением какого-либо другого параметра съёмки (например, брекетинг баланса белого).
 Вилка — приём пристрелки в артиллерии, при котором выполняется два таких выстрела, что при одном из них снаряд немного перелетает цель, а при втором — немного не долетает.
  — метод численного решения нелинейных уравнений.
 Букмекерская вилка — возможность сделать ставки на все возможные результаты состязания в разных букмекерских конторах.

Вилкой также называют любую ситуацию с возможностью выбора, например, (раз)вилка на дороге — разделение одной дороги на несколько; и прочее.
 Вилка Мортона — дилемма, описывающее ситуацию выбора между двумя одинаково неприятными альтернативами.

См. также